Carlos Poubel é um músico, percussionista, compositor, produtor musical e cantor de música popular brasileira.

Discografia 
”Swing Mania”
”UTI”

Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)